George Montgomery Letz (1916-2000), attore statunitense
 George Washington Montgomery (n. 1962), cestista statunitense